Hesione (mythologie), dochter van koning Laomedon van Troje
 Hesione (geslacht), geslacht van borstelwormen